Le Pays de l'Agenais est une structure de regroupement de collectivités locales françaises, située dans le département de Lot-et-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine.

Situation

Composition

Communes importantes 

 Agen
 Le Passage
 Bon-Encontre
 Boé
 Foulayronnes

Voir aussi 

 Agenais

Liens externes 
 Site de la Communauté d'agglomération d'Agen section pays de l'Agenais